Пенхамо има више значења:

 Пенхамо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пенхамо, Рестауранте (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пенхамо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пенхамо (Лорето), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пенхамо (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пенхамо (Окампо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пенхамо (Салтиљо), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Пенхамо (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пенхамо (Ескуинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пенхамо (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пенхамо (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пенхамо (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пенхамо (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пенхамо (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пенхамо (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пенхамо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пенхамо (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Пенхамо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Пенхамо (Сан Бернардо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Општина Пенхамо (Гванахуато), општина у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пенхамо (Пенхамо, Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пенхамо (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пенхамо (Флоренсио Виљареал), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Пенхамо (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Пенхамо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пенхамо (Сан Мартин Чалчикваутла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пенхамо (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пенхамо (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Пенхамо (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пенхамо (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Пенхамо (Параисо), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Пенхамо, Ла Торесиља (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пенхамо (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Пенхамо (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пенхамо (Исматлавакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пенхамо (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пенхамо (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пенхамо (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Пенхамо (Еспита), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику